Stan Arkansas podzielony jest na 75 hrabstw.

Lista alfabetyczna 

Arkansas
Arkansas